Zdanowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Douglas Zdanowicz, Sr. (1851–1889), US-amerikanischer Germanist und Romanist
 Casimir Douglass Zdanowicz, Jr. (1883–1953), US-amerikanischer Romanist
 Dawid Binemann-Zdanowicz (* 1949), polnischer Anwalt und Sozialaktivist
 Leonard Zub-Zdanowicz (1912–1982), polnischer Militär